Dawud ist eine andere Transkription des arabischen Namens Daoud, analog dem Vornamen David (Vorname):

 Zum biblischen König siehe David#David im Islam

weitere Personen:
 An-Nasir Dawud, Ayyubide, Emir von Damaskus
 Talib Dawud (1923–1999), US-amerikanischen Jazztrompeter